Une commission d'enquête parlementaire est une commission parlementaire spéciale qui émane du pouvoir législatif.







Notes et références 

Enquête
Liste en rapport avec la politique